Het WTA-tennistoernooi van Linz (officieel Generali Ladies Linz) van 2009 vond plaats van 12 tot en met 18 oktober 2009 in de Oostenrijkse plaats Linz. Het was de 19e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op een hardcourt ondergrond.

In het enkelspel won de als derde geplaatste Belgische Yanina Wickmayer het toernooi. Ze versloeg in de eindstrijd de ongeplaatste Tsjechische Petra Kvitová. Het was de tweede toernooizege in Wickmayers carrière.

In het dubbelspel wonnen Anna-Lena Grönefeld en Katarina Srebotnik. Zij versloegen in de finale het Poolse duo Klaudia Jans en Alicja Rosolska.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Onderste helft 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met 3 sets
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Tweede ronde
| RD3=Kwartfinale
| RD4=Halve finale
| RD1-seed01=5
| RD1-team01= Iveta Benešová
| RD1-score01-1=7
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= Stephanie Gehrlein
| RD1-score02-1=5
| RD1-score02-2=0
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Petra Kvitová| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Andrea Petković
| RD1-score04-1=1
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Volha Havartsova
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=67
| RD1-score05-3=6
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= Petra Martić
| RD1-score06-1=2
| RD1-score06-2=7
| RD1-score06-3=2
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Katarina Srebotnik
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=4
| RD1-team08= Carla Suárez Navarro
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=7
| RD1-team09= Lucie Šafářová
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= Patricia Mayr
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=1
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Urszula Radwańska| RD1-score11-1=7
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= Yvonne Meusburger
| RD1-score12-1=66
| RD1-score12-2=1
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Kristina Barrois
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3=3
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Alizé Cornet
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3='''6
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Monica Niculescu
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16=

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Linz 2009
Linz